Pietà dei Turchini steht für:

 Chiesa della Pietà dei Turchini, eine Kirche in Neapel
 Conservatorio della Pietà dei Turchini, ein ehemaliges Waisenhaus und Musikkonservatorium in Neapel, das an die obengenannte Kirche angegliedert war.
 Fondazione della Pietà de' Turchini, oder Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini, eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel der Förderung Alter Musik aus Neapel (benannt nach Conservatorio und Kirche).

Siehe auch:
 Capella de' Turchini, ein bekanntes Barockmusikensemble unter Leitung von Antonio Florio, das nach obengenanntem Conservatorio und Kirche benannt ist und vor allem auf neapolitanische Musik des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert ist.
 Konservatorien von Neapel 
 Neapolitanische Schule (Musik)